Osoby o tym nazwisku:
 Bill Nicholson – angielski piłkarz i trener
 Harold Nicholson – funkcjonariusz CIA
 Jack Nicholson – amerykański aktor
 Tyler Nicholson − kanadyjski snowboardzista

Miejscowości w USA:
 Nicholson – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Jackson
 Nicholson – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wyoming
 Nicholson – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Pearl River

Gminy w USA:
 Nicholson (ang. Nicholson Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette
 Nicholson (ang. Nicholson Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wyoming

Inne:
 Port Nicholson (port Wellington) w Nowej Zelandii
 (1831) Nicholson – planetoida
 Nicholson – krater uderzeniowy w Terytoriach Północno-Zachodnich w Kanadzie